Подгорское — название населённых пунктов:

Россия 

 Подгорское — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Подгорское — деревня в Куркинском районе Тульской области.

Украина 

 Подгорское — до 1991 г. название села Угорск в Шумском районе Тернопольской области.